Oersted può riferirsi:
 al cognome traslitterato di Hans Christian Ørsted fisico ottocentesco;
 all'unità di misura in suo onore intitolata, l'Oersted